La voce può riferirsi a:
Partito Democratico Serbo, attivo nella Republika Srpska.
Partito Democratico Serbo, esistito tra il 1990 e il 1995 in Croazia. 
Partito Democratico, attivo in Serbia e guidato da Dragan Đilas.
Partito Democratico di Serbia, guidato da Vojislav Koštunica.
Partito Serbo Democratico, attivo nel Montenegro.